Дон Кихо́т:
 «Дон Кихот» — роман Мигеля де Сервантеса, опубликованный в 1605 (I том) и 1615 (II том) годах. 
 Дон Кихот — странствующий рыцарь, главный герой романа Сервантеса.

В астрономии  
 (3552) Дон Кихот — околоземный астероид из группы Амуров, открытый в 1983 году.
 Дон Кихот — ударный кратер на Эросе.
 «Дон Кихот» — программа Европейского космического агентства по защите Земли от астероидов.

В живописи 
 «Дон Кихот» — рисунок Пабло Пикассо, созданный к 350-летнему юбилею романа (1955).

В музыке и театре 
 «Дон Кихот» — балеты разного времени на музыку различных композиторов.
 «Дон Кихот» — балет Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса (Большой театр, 1869).
 «» — фильм-балет с Рудольфом Нуреевым и Люсетт Алдус (Австралия, 1973).
 «Дон Кихот» — экранизация спектакля ABT с Михаилом Барышниковым в главной роли (1984).
 «Дон Кихот» — симфоническая поэма Рихарда Штрауса (1897).
 «» — опера Вильгельма Кинцля (1897).
 «Дон Кихот» — опера Жюля Массне на либретто Анри Каэна (1909).
 «» — вокальный цикл Мориса Равеля на стихи Поля Морана (1933).
 «Дон Кихот» — радиоспектакль Гостелерадио СССР с Иннокентием Смоктуновским в главной роли (1987).

В литературе 
 «Дон Кихот» — пьеса Михаила Булгакова (1939).
 «» — пьеса Дейла Вассермана (1959), лёгшая в основу мюзикла «Человек из Ламанчи».
 «Гамлет и Дон-Кихот» — эссе Ивана Тургенева (1860).

Периодика 
 «» — юмористическая газета, издававшаяся в Аргентине в 1884—1905 годах. 
 «» — юмористическая газета, издававшаяся в Испании в 1892—1902 годах.  
 «» — сатирический журнал, издававшийся в Бразилии в 1895—1903 годах.

В кинематографе 
 «Дон Кихот» — немой короткометражный фильм Люсьена Нонге и Фернана Зекка (Франция, 1903).
 «» — утраченный немой фильм (Великобритания, 1908).
 «» — немой фильм Жоржа Мельеса (Франция, 1909).
 «» — немой фильм Эдварда Диллона (США, 1915).
 «» — немая комедия Мориса Элви (Великобритания, 1923).
 «» — немой фильм Лау Лауритцена (Дания, 1927). 
 «» — фильм Георга Пабста с Фёдором Шаляпиным в главной роли (Франция—Великобритания, 1933).
 «» — фильм Рафаэля Хиля (Испания, 1947).
 «Дон Кихот» — фильм Григория Козинцева (СССР, 1957). 
 «» — комедия Джованни Гримальди (Италия, 1968).
 «» — фильм-балет Рудольфа Нуреева и Роберта Хелпмана (Австралия, 1973).
 «Житие Дон Кихота и Санчо» — художественный фильм Резо Чхеидзе (СССР, 1988).
 «Дон Кихот» — незаконченный фильм Орсона Уэллса (США—Италия—Испания, выпущен в прокат в 1992 году).
 «Дон Кихот возвращается» — фильм Василия Ливанова (Россия—Болгария, 1997).
 «» — телевизионный фильм Питера Йетса (США, 2000). 
 «» — фильм Мануэля Гутьерреса Арагона (Испания, 2002).
 «Дон Кихот» — фильм Жака Дешама (Франция, 2005).
 «» — первый китайский фильм в 3-D (Китай—Гонконг, 2010).

Сериалы 
 «» — документальный телесериал Орсона Уэллса (Италия, 1964).
 «» — телесериал (Испания, 1992).
 «» — телесериал (Япония, 2011).

См. также 
 Кихот — экзопланета, водный гигант в планетарной системе звезды Мю Жертвенника. 
 
 «» 
 «»
 «Спальня Дон Кихота» — зал во дворце Келуш, Португалия.
 Don Quijote — японская сеть дисконт-магазинов.